SH3PXD2B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 911 амінокислот, а молекулярна маса — 101 579.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як диференціація клітин. 
Локалізований у цитоплазмі, клітинних контактах, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки